

Plaatsen 
 Portsmouth (Dominica), een plaats in Dominica
 Portsmouth (Verenigd Koninkrijk), een stad in Engeland

Verenigde Staten 
 Portsmouth (Iowa)
 Portsmouth (New Hampshire)
 Portsmouth (North Carolina)
 Portsmouth (Ohio)
 Portsmouth (Rhode Island)
 Portsmouth (Virginia)
 West Portsmouth, Ohio

Voetbalclub 
 Portsmouth FC, een Engelse voetbalclub